Frederic Brooks Dugdale, soldat britannique ;
 Guy Dugdale, bobeur britannique ;
 Henrietta Dugdale, activiste australien ;
  ; 
  ;
 William Dugdale, historien et antiquaire britannique.

Patronyme anglais